

Персоналии 
 Мокринский, Александр Николаевич (род. 1958) — советский легкоатлет.
 
 Мокринский, Дмитрий Иванович (1594—1697) — основатель Далматовского Успенского монастыря (Далматово Курганской области).
 Мокринский, Иван Дмитриевич (ум. 1724) — архимандрит Далматовского Успенского монастыря, писатель.
 Мокринский, Степан Петрович (1866 — после 1826) — московский юрист-криминалист.

Другое 
 Мокринский железнодорожный мост — виадук в деревне Мокры Канашского района Чувашии.
 Мокринский переулок (до конца 1950-х) — бывший переулок в центре Москвы, в Зарядье.
 Мокринский сельский округ (до 2004) — бывший округ Рязанской области.

См. также 
 Мокринских